Мааме Сиби (; ) — малийский и французский футболист, полузащитник клуба «Мальмё».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Бобиньи», в академии которой начал заниматься с десяти лет. Прошёл весь путь от детских и юношеских команд до взрослой. В августе в её составе дебютировал в Насьонале 3, где за сезон провёл 25 матчей. В конце мая 2018 года перебрался в «Валансьен», где выступал за главную команду в Лиге 2, а также провёл несколько матчей за второй состав.

28 мая 2020 года перешёл в «Страсбур», подписав с клубом контракт на три года. 6 декабря того же года дебютировал за клуб в чемпионате Франции в игре против «Нанта», заменив на 88-й минуте Адриена Томассона. В октябре 2021 года на правах аренды до конца сезона отправился в «Париж», за который провёл 26 игр и забил два мяча в Лиге 2.

29 июня 2022 года перешёл в шведский «Мальмё», где подписал контракт на четыре с половиной года. 16 июля дебютировал в чемпионате Швеции в гостевом поединке с «Норрчёпингом», выйдя на поле в стартовом составе.

Карьера в сборной 
В августе 2021 года впервые был вызван в национальную сборную Мали на сентябрьские отборочные матчи Кубка африканских наций с Руандой и Угандой. 6 сентября попал в заявку сборной на игру с Угандой, но на поле не выходил.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Мальмё»

Футболисты Мали
Футболисты Франции
Игроки ФК «Бобиньи»
Игроки ФК «Валансьен»
Игроки ФК «Страсбур»
Игроки ФК «Париж»
Игроки ФК «Мальмё»